Magnum Force est un film de la série L'Inspecteur Harry, sorti en 1973.
 Magnum Force est un label de musique.
  est un album de Heltah Skeltah, sorti en 1998.